Заборы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заборы — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Россия 
 Заборы — деревня в Жарковском районе Тверской области.